Sarısu est un mot turc signifiant eau jaune, c'est le nom de plusieurs cours d'eau et de plusieurs localités dans des régions turcophones. Des variantes orthographiques existent selon les pays et la transcription : Sari-su, Sary-su. Sara-su, Sarysu, ou Ṣáríṣú.

Lacs et cours d'eau

Sarısu Çayı dans la province de Bilecik
 Sarısu Deresi dans le district de Sivrihisar de la province d'Eskişehir, affluent de la rivière de Seydi Çayı, elle-même affluent du fleuve Sakarya.

Le

La rivière Sarysu

Localités

village du district de Kahta dans la province d'Adıyaman
  village du district de Çubuk dans la province d'Ankara
  village du district de Çayeli dans la province de Rize

village dans le raion de Beyləqan.
  village dans le raion de Göygöl.
  village dans le raion d'İmişli.